Луб'янка — луб'яний кошик для транспортування малини та інших ягід, рідше яєць. Досі використовуються на Поділлі.

Луб'янка — річка в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства

Луб'янка (Будівля органів держбезпеки на Луб'янці) — основна будівля органів державної безпеки в РРФСР та СРСР
 Луб'янка — станція Московського метрополітену
 Луб'янка — річка в Удмуртії, ліва притока річки В'ятка

Села:
 Луб'янка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Луб'янка — Київська область, Бородянський район
 Луб'янка — Київська область, Васильківський район
 Луб'янка — Київська область, Білоцерківський район
 Луб'янка — Луганська область, Сватівський район
 Луб'янка — Миколаївська область, Веселинівський район

 Луб'янка — колишнє село Поліського району Київської області

Річка
 Луб'янка — річка в Україні та Білорусі, права притока річки Немильня

Див. також 
 Лубянка